pęczek – pewna liczba złożonych równo i połączonych ze sobą przedmiotów
 pęczek – jeden z typów kwiatostanu wierzchotkowego.
 Pęczek – wieś w województwie łódzkim
 Jan Pęczek (ur. 1950) – polski aktor

Zobacz też

Przypisy